Dollerup (gemeente), gemeente in Duitsland
 Dollerup (parochie), parochie in Denemarken